Wann steht für:

 wann, ein Fragewort, siehe Interrogativadverb 

Wann ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Wann (um 1420–1489), deutscher Theologe, Hochschullehrer und Domherr 
 Sigmund Wann (um 1395–1469), deutscher Kaufmann, Politiker und Stifter

Siehe auch:
 Wan
 Vann